Вита́лий Вале́рьевич Труби́ло (; ) — белорусский футболист, игравший на позиции защитника.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольной школы СДЮШОР-5 (Брест).

В июне 2009 года подписал 4-летний контракт с пражской «Славией». Участник Лиги Европы 2009/10 в составе пражской «Славии». Первую половину сезона 2010/11 провёл в аренде в клубе «Богемианс 1905».

20 августа 2012 года подписал контракт на 1,5 года с минским клубом «Динамо». Стал выступать на позиции левого защитника. Появлялся на поле нерегулярно: много пропускал из-за травм, уступал конкуренцию за место в основе Дмитрию Молошу. По истечении контракта покинул команду. 

1 февраля 2014 года перешёл в клуб «Гомель», срок соглашения — 2 года. Сначала играл на позиции левого защитника, однако вскоре потерял место в основе. Позднее, в августе 2014 года, был выставлен на трансфер и перестал появляться даже на скамейке запасных. В декабре 2014 года контракт с «Гомелем» был расторгнут.

В январе 2015 года тренировался с брестским «Динамо». В феврале подписал контракт с российским клубом «Сокол», где стал игроком основы, в 12 матчах отметился тремя голевыми передачами. По окончании сезона игроку не было предложено продление контракта.

В июле 2015 года стал игроком солигорского «Шахтёра». Сначала оставался на скамейке запасных и только с октября закрепился в стартовом составе на позиции левого защитника.

В январе 2016 года подписал соглашение с «Минском», где закрепился в качестве основного левого защитника. В январе 2017 года продлил контракт со столичным клубом ещё на год. В сезоне 2017 продолжил выступать в основе минчан, только в мае и октябре не играл из-за травм. В декабре покинул команду.

В феврале—марте 2018 года готовился к новому сезону с «Крумкачами», однако после появления у клуба проблем с получением лицензии для участия в Высшей лиге в марте 2018 года присоединился к «Слуцку». Сезон 2018 начинал на скамейке запасных, с мая закрепился в стартовом составе команды. В декабре продлил контракт со «Слуцком». В сезоне 2019 оставался игроком основы, только в апреле и мае не играл из-за травмы.

В декабре 2019 года подписал новое соглашение с клубом. В сезоне 2020 появлялся на поле нерегулярно. 17 декабря 2020 года завершил карьеру профессионального игрока.

В сборной 
В национальной сборной Белоруссии дебютировал 3 июня 2011 года в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2012 против сборной Франции в Минске (1:1).

Достижения 
   Чемпион Белоруссии:  2004
   Бронзовый призёр  чемпионата Белоруссии (3):  2012,  2013,  2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК Динамо (Минск)
 Статистика матчей в Гамбринус-Лиге
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Дарида»
Игроки ФК «Баник» Мост
Игроки ФК «Злин»
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Богемианс 1905»
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Слуцк»